Gustav Preyer (1801-1839)
 Johann Wilhelm Preyer (1803-1889), peintre allemand
 Louise Preyer (1805-1834)
 William Thierry Preyer (1841-1897) physiologiste allemand
 Emilie Preyer (1849-1930) peintre allemande
 Josef J. Preyer (1948)